Le terme ligne 82 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 82 du tramway de Bruxelles.

Voie ferrée 
 Ligne 82, une ligne ferroviaire en Belgique, exploitée par l'entreprise Infrabel d'Alost à Vijfhuizen.

Voir aussi 
  

82